Александер Потоцький
 Александер Станіслав Потоцький

Потоцькі
Сторінки зі списками однофамільців-тезок